Small talk puede hacer referencia a:

Psicología
 Una conversación de ascensor, denominada en inglés Small talk, lo que se considera una charla o conversación de tipo trivial o informal, o simplemente cháchara sin fundamento.

Música 
 Small Talk, canción de Katy Perry de 2019.

Informática 
Smalltalk, un lenguaje de programación.